Tepeyac kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepeyac, Hidalgo, Tlanchinol, 
 Tepeyac, Chenalhó, 
 Tepeyac, Simojovel, 
 Tepeyac, Tancanhuitz, 
 Tepeyac, Tamazunchale,